Nuno Álvares Pereira de Melo, 1º Duque de Cadaval

 Nuno Álvares Pereira

Desambiguação
Desambiguações de história